Hunderup (plaats), plaats in Denemarken
 Hunderup (parochie), parochie in Denemarken